Ozero Lipno kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ozero Lipno (sjö i Belarus, lat 55,12, long 29,02), Vitsebsks voblast, 
 Ozero Lipno (sjö i Belarus, lat 54,95, long 29,84), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar